Black Heat – gruppo musicale statunitense
 Black Heat – film del 1976 diretto da Al Adamson